Von der Mühll ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von der Mühll (1883–1942), Schweizer Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Hans von der Mühll (1887–1953), Schweizer Architekt, siehe Von der Mühll und Oberrauch
 Henri-Robert von der Mühll (1898–1980), Schweizer Architekt 
 Johanna von der Mühll-von Thur (1894–1974), Schweizer Künstlerin, Schriftstellerin und Kunsthistorikerin
 Karl von der Mühll (1841–1912), Schweizer Physiker und Mathematiker 
 Paul von der Mühll-Passavant (1863–1924), Schweizer Oberst und Arzt
 Peter von der Mühll (1885–1970), Schweizer Klassischer Philologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Adolf Wagner von der Mühl (1884–1962), österreichischer Bildhauer